SK1 peut désigner :
 SK-1, première combinaison spatiale portée par Youri Gagarine en 1961 ;
 L'Affaire SK1, film français de Frédéric Tellier, sorti en 2014 sur le tueur en série Guy Georges (SK signifiant serial killer).

Voir aussi